Beretta steht für:

 eine italienische Waffenproduktionsfirma, siehe Beretta
 den Chevrolet Beretta
 Fratelli Beretta, ein traditionsreicher italienischer Lebensmittelproduzent

Beretta ist der Familienname folgender Personen:
 Alfonso Beretta (1911–1998), italienischer Ordensgeistlicher, Bischof von Warangal
 Ambrogio Beretta (1908–1988), italienischer Radrennfahrer
 Amilcare Beretta (1892–??), italienischer Schwimmer und Wasserballspieler
 Arturo Beretta (1876–1941), italienischer Mediziner
 Clémence Beretta (* 1997), französische Geherin
 Daniel Beretta (* 1946), französischer Musiker, Schauspieler und Synchronsprecher
 Duilio Beretta (* 1992), peruanischer Tennisspieler
 Francesco Beretta (* ca. 1640–1694, auch Berretta, Beretti, Berretti), Komponist am Petersdom
 Giacomo Beretta (* 1992), italienischer Fußballspieler
 Giovanni Beretta, Schweizer Architekt der Renaissance
 Joan Beretta (1937–1965), australische Mittelstrecken- und Crossläuferin
 Luciano Beretta (1928–1994), italienischer Liedtexter
 Mario Beretta (* 1959), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Matteo Beretta (* 1994), italienischer Automobilrennfahrer
 Michele Beretta (* 1994), italienischer Automobilrennfahrer
 Olivier Beretta (* 1969), monegassischer Rennfahrer
 Petrus Augustus Beretta (1805–1866), niederländischer Veduten- und Marinemaler, Aquarellist und Lithograf
 Remo Beretta (1922–2009), Schweizer Sekundarschullehrer, Dichter und Schriftsteller
 Sandro Beretta (1926–1960), Schweizer Journalist und Schriftsteller
 Vinicio Beretta (1920–1972), Schweizer Journalist und Filmkritiker